Barèges est un nom pouvant désigner :

Alimentation 
 LAOC barèges-gavarnie est une appellation d'origine contrôlée (AOC) de viande ovine bouchère française. Elle a obtenu le label AOC en 2003 et celui d'AOP en 2008 ;

Astronomie 
 (33330) Barèges est un astéroïde de la ceinture principale aréocroiseur ;

Patronymie 
Brigitte Barèges (1953- ) est une avocate et femme politique française membre des Républicains et maire de Montauban depuis 2001. Elle a été vice-présidente du Conseil départemental de Tarn-et-Garonne de 2015 à 2016 et députée de 2002 à 2012 ;

Toponymie 
 Barèges (en gascon Varètja) est une commune française située dans le département des Hautes-Pyrénées, en région Occitanie ;
 La station de ski de Barèges est une station appartenant au Domaine du Tourmalet, elle occupe le versant Ouest du col du Tourmalet,
 La station thermale de Barèges est un centre hydrothermal situé à Barèges. Elle détient le record de France d'altitude et d'ancienneté pour ce genre d'établissement,
 Le funiculaire de Barèges-Tourmalet est un funiculaire abandonné situé à Barèges. Un projet de réhabilitation a été lancé en 2009 par l'association Funitoy. 
 Betpouey-Barèges est une ancienne commune française située dans le département des Hautes-Pyrénées, en région Occitanie. Elle fut séparée en deux nouvelles communes : Betpouey et Barèges ;
 Sère-Barèges est une ancienne commune française située dans le département des Hautes-Pyrénées, en région Occitanie. Elle fusionna en 1846 avec l'ancienne commune d'Esquièze pour former la commune d'Esquièze-Sère.